Эджидио Ромуальдо Дуни́ (; 11 февраля 1708, Матера, Италия — 11 июня 1775) — итальянский композитор. Представитель Неаполитанской оперной школы и один из самых ярких мастеров комической оперы своего времени (причём как французской опера-комик, так и итальянской опера-буффа).

Биография 
Музыкальное образование получил в консерватории «Санта-Мария ди Лорето» близ Неаполя. Был учеником композитора Франческо Дуранте. Учениками Дуранте вместе с ним были Джованни Перголези и Джованни Паизиелло.

Творчество 
Первая опера Эджидио Дуни «Нерон» в 1735 была с успехом поставлена в Риме. В последующие годы им были написаны оперы-сериа для различных городов Италии.

В 1737 в Королевском театре в Лондоне состоялась постановка оперы Дуни «Демофонт» (либретто П. Метастазио).

В 1749 переехал на жительство в Парму, где создал свои первые комические оперы, в том числе «Добрая дочка» (либретто Гольдони).

Большим успехом пользовалась опера «Нинетта при дворе» (на текст Ш. Фавара), поставленная на сцене Театра итальянской комедии в Париже, куда Эджидио Дуни был приглашен в 1757.

Несмотря на итальянское происхождение, Дуни является одним из создателей национальной комической оперы во Франции.
Парижский период творчества композитора связан с утверждением этого жанра французской оперы.

Оперы Эджидио Дуни отличались выразительной и изящной мелодикой, а также реалистическими характеристиками персонажей. К заслугам композитора следует отнести успешное соединение лучших черт итальянской оперы-буффа и французской комической оперы.

Э. Дуни — автор опер, ораторий и сочинений в других жанрах.

Музыкальные произведения 
 1735 — «Нерон»
 1735 — «Адриан в Сирии»
 1737 — «Демофонт»
 1739 — «Покинутая Дидона»
 1740 — «Катон в Утике»
 1744 — «Артаксеркс»
 1748 — «Кир признанный»
 1756 — «Добрая дочка»
 1756 — «Нинетта при дворе»
 1757 — «Художник, влюблённый в свою модель»
 1758 — «Нина и Линдор, или Капризы сердца»
 1758 — «Дочь, за которой плохо присматривали»
 1760 — «Остров безумных»
 1763 — «Два охотника и молочница»
 1765 — «Фея Ургела»
 1765 — «Школа юности»
 1766 — «Колокол»
 1768 — «Жнецы» и др.

Литература 
 Ля-Лоранси Л., Французская комическая опера XVIII в., пер.с франц., М., 1937;
 Contant d’Orvi11e A., Histoire de l’opéra bouffon, Amst., 1768;
 D’Angeli A., C.Goldoni e E.R.DJLWII, «La cronaca music.», Pesare, 1912, JVs 12;
 CucuelG., Les créateurs de l’opéra-comique francais, P., 1914. Св. Г.

Ссылки 

Композиторы XVIII века
Оперные композиторы